Barsikow steht für

 Barsikow (Wusterhausen/Dosse), ein Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in Brandenburg
 Dirk Barsikow (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer